Масси  — английская ( или ), французская и итальянская () фамилия. Также топоним.

Носители фамилии 
 Масси, Джордж Эдуард (1860—1917) — английский миколог.
 Масси, Майкл (1955—2016) — американский актёр.
 Масси, Стельвио (1929—2004) — итальянский кинорежиссёр, оператор и сценарист.
 Масси, Суад (род. 1972) — алжирская певица, поэт-песенник, гитаристка, общественный деятель.
 Масси, Сюзанна (род. 1931) — американская писательница, историк, общественный деятель; в 1984–1988 гг. — советник президента Рональда Рейгана.

Другое 
  — город во Франции.
 «Масси» — французский регбийный клуб из города Масси.

См. также 
 Маси